Fläsktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fläsktjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Fläsktjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,95 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn